Пётр Павлович Оленич-Гнененко (20 декабря 1869 — 17 августа 1914) — русский и украинский писатель, поэт, драматург, сатирик.

Биография 
Происходил из дворянского рода Полтавщины, сын подполковника. Окончил в 1888 году Полтавский кадетский корпус и, позже — Николаевское военное училище, служил в Уланском драгунском полку. Погиб в начале Первой мировой войны в бою с австрийцами в Галиции.

Увлёкся литературой, напечатал множество произведений на страницах южнорусской периодики (Южный край, Пчёлка и другие) под псевдонимами «Иван Сечевик» и «Аполлон Аполлонович Пегасов». Пётр Оленич-Гнененко выступал как прозаик («Роман, князь Русский») драматург («Стенька Разин») сатирик и поэт.

Семья Оленечей-Гнененко была известна своей склонностью к изящной словесности — помимо Петра Павловича, как писатель и критик иногда выступал его брат Павел Павлович, сын которого, Александр Павлович Оленич-Гнененко стал в советское время известным переводчиком. Кроме того, как поэтесса выступала Лидия Оленич-Гнененко под псевдонимом Лидия Норд.

Примечания

Литература 
 Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь учёных и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Первое дополнение к краткому биографическому словарю учёных и писателей Полтавской губернии. — Харьков, 2009 (репринт).

Ссылки 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Писатели Украины